Hyundai World Rally Team je tovární tým jihokorejské automobilky Hyundai, který se angažuje v mistrovství světa v rallye či ve světovém poháru cestovních vozů.

Svoje působení tým zahájil v sezoně mistrovství světa v rallye 1997. Tehdy nasazovala vůz Hyundai Coupé Kit Car. S vývojem vozu poháhala společnost Motor Sport Developement. Švédská rallye 2000 byla premiérouvou soutěží pro nový vůz Hyundai Accent WRC. Týmovými jezdci tehdy byly Kenneth Eriksson a Alister McRae. Oba získali do konce sezony mistrovství světa v rallye 2000 vítězství v rychlostní zkoušce. V následující sezoně v týmu občas startoval Juha Kankkunen a Piero Liatti. Největším úspěchem týmu byla Rallye Velké Británie 2001, kde McRae získal čtvrté místo. V sezoně mistrovství světa v rallye 2002 absolvoval tým poprvé kompletní sezonu. Týmovými jezdci byli Armin Schwarz a Freddy Loix. Vůz však měl problémy se spolehlivostí. Tým získal čtvrté místo v poháru značek. Pro sezonu mistrovství světa v rallye 2003 tým přišel o hlavního sponzora, kterou byla společnost Castrol. Tým kvůli finančním problémům sezonu nedokončil a do soutěží mistrovství světa se již nevrátil.

Výsledky ve WRC

Reference

Externí odkazy 

 

Rallyové týmy
Hyundai